Par analogie aux redoutables chasseurs que sont les loups, l'expression « loup de mer » désigne plusieurs prédateurs marins :

Zoologie 
Poissons :
 Loup de mer est le nom vernaculaire d'un poisson aussi appelé loup de l'Atlantique : Anarhichas lupus.
 Loup de mer est une dénomination méridionale du Bar commun, aussi appelé « loup ».
 Loup de mer est le nom vernaculaire d'un requin renard: Alopias vulpinus
Mammifères :
 Loup de mer, ou loup marin, désigne plusieurs espèces de phoques

Divers 
 Un vieux loup de mer est un marin expérimenté. Terme anciennement réservé aux vieux marins, désigne désormais les hommes expérimentés et endurcis par la vie.

Voir aussi